Основна стаття: Вімблдонський турнір 2019

Александер Пея, минулорічний чемпіон, не зміг взяти участь в турнірі через травму. Його партнерка Ніколь Меліхар утворила пару з Бруно Соаресом. Вони програли у чвертьфіналі.

Чемпіонами стала хорватсько-тайванська пара Іван Додіг /  Латіша Чжань.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Виноски 

Вімблдонський турнір
2019 у тенісі
2019 в англійському спорті